Gustine, une municipalité américaine du comté de Merced, en Californie.
 Gustine, une ville située au sud-est du comté de Comanche, au Texas.
  au nord-ouest de Philadelphie.